Sel este comună din provincia Oppland, Norvegia.

Sel se mai poate referi la:

 Nord-Sel, Sel, Norvegia
 Sel (prenume), un prenume australian masculin
 Sel (formație), o formație lituaniană

Vezi și
 Cell (dezambiguizare)
 SEL (dezambiguizare)
 Sell (dezambiguizare)